Первая лига 1979/1980 () — 54-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1979/1980
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1979 году
Спорт в Чехословакии в 1980 году